Ženská dvouhra Hungarian Grand Prix 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček včetně šesti kvalifikantek a jedné šťastné poražené. V sezóně 2020 se turnaj nekonal. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla belgická tenistka  Alison Van Uytvancková, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Kazachstánka Julia Putincevová, jež ve finále za 70 minut zdolala Ukrajinku Anhelinu Kalininovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Světová dvaačtyřicítka Putincevová postoupila do semifinále i finále turnaje WTA po více než dvou letech, poprvé od triumfu na Nürnberger Versicherungscupu 2019. Kalininová na budapešťském turnaji ve 24 letech debutovala ve čtvrtfinále túry WTA. Skončila také její 14zápasová antuková neporazitelnost, zahájená na nižších okruzích.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2021